|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Florianópolis (officieel Brasil Tennis Cup) van 2015 vond plaats van maandag 27 juli tot en met zaterdag 1 augustus 2015 in de Braziliaanse kustplaats Florianópolis. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Klára Koukalová (die vorig jaar nog onder de naam Zakopalová het toernooi won) was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tatjana Maria kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door María Teresa Torró Flor.

Het voor eigen publiek spelende vierde reekshoofd, Teliana Pereira, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Duitse Annika Beck in drie sets. Pereira wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Florianópolis op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2015.

De Nederlandse Cindy Burger, die zich met succes door het kwalificatietoernooi had geslagen, verloor in het hoofdtoernooi meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Jaroslava Sjvedova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Mandy Minella en María Teresa Torró Flor, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Duitse duo Annika Beck / Laura Siegemund won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel María Irigoyen en Paula Kania in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Siegemund had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Beck geen.

De Nederlandse Cindy Burger en Elitsa Kostova uit Bulgarije wonnen hun openingspartij – voor de tweede ronde moesten zij evenwel verstek laten gaan, wegens een elleboog­blessure van Burger. Haar landgenote Quirine Lemoine speelde samen met de Zweedse Susanne Celik – voor hen viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Florianopolis 2015
Florianopolis